Ϫ, ϫ (джанджа, жанжа) - літера коптського алфавіту, який використовується для написання коптської мови.

Позначає звук [dʒ]. Від літери походить глаголична та кирилична форми літери Ж (живѣте).

Див. також 

 Коптська абетка

Коптська писемність